Rechel ist der Familienname von:

 Bernward Rechel (* 1948), deutscher Politiker (CDU der DDR), Staatssekretär 
 Curt Rechel (1902–1973), deutscher Marineoffizier und Ritterkreuzträger im Zweiten Weltkrieg
 Eitel-Friedrich Rechel (1916–nach 1963), deutscher Politiker (CDU der DDR), MdV
 Eva Rechel-Mertens (1895–1981), deutsche Übersetzerin französischer Literatur